La formula molecolare C3H3N può indicare:
 Acrilonitrile
 Azete

Formule molecolari